Succin, du latin , lui-même dérivé de , est un mot signifiant « ambre » (ou plus précisément « ambre de la Baltique »), tombé en désuétude. Également appelé autrefois electrum ou karabé.
 En pharmacie, l'esprit de succin ou les sels de succin désignaient l'acide succinique ;  l'huile de succin était une substance extraite du succin par distillation, et utilisées comme antispasmodiques.
 Le vernis au succin, toujours en vigueur 
 Sous le vocable succinum, l'ambre jaune est utilisé en homéopathie .
 Le terme succinite, dérivé de succin, peut désigner :
 en minéralogie :
 l'ambre de la Baltique, un ambre jaune riche en acide succinique,
 en raison de sa couleur, une variété jaune ambré de grenat ;
 en pharmacie, une poudre jaune obtenue en fin de distillation du succin (en poussant celle-ci au-delà de la formation d'huile de succin).

Notes et références

Bibliographie